Ramsach steht für

Orte:
 Ramsach (Murnau am Staffelsee), Weiler des Marktes Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Deutschland
 Ramsach (Penzing), Pfarrdorf der Gemeinde Penzing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern, Deutschland
 Unter Ramsach und Bad Ramsach, Siedlungen in der Gemeinde Häfelfingen, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz

Gewässer:
 Ramsach (Loisach), linker Zufluss der Loisach aus dem Murnauer Moos bei Hagen, Gemeinde Riegsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Deutschland